La Malédiction du diable, titre alternatif de L'Empreinte de Dracula (El retorno de Walpurgis), film espagnol de Carlos Aured sorti en 1973 ;
 La Malédiction du diable, titre alternatif de La Torture (Hexen – geschändet und zu Tode gequält), film ouest-allemand d'Adrian Hoven sorti en 1973.